Rumunjska:
 Dobrești (Argeș, Rumunjska), u županiji Argeș
 Dobrești (Bihor, Rumunjska), u županiji Bihor
 Dobrești (Dolj, Rumunjska), u županiji Dolj